Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 15 km-es egyéni indításos versenyszámát február 19-én rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet a német Antje Misersky-Harvey nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bereczki Brigitta a 44., Holéczy Beatrix az 58., Bozsik Anna a 66. helyen végzett. Czifra Katalin nem ért célba.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Végeredmény 
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Források 

N15